Kabinenbahn bezeichnet:
 eine Bahn mit einzelnen hängenden Kabinen, siehe Gondelbahn
 eine Bahn mit einzelnen stehenden Kabinen, siehe Peoplemover